La Serie A 1978 è stata la 59ª edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco chiude il torneo in testa vincendo il titolo italiano numero 15.

Classifica finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 Rari Nantes Sori e Fiamme Oro Roma retrocesse in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1978
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto